Sandy Run ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sandy Run (Georgia)
 Sandy Run (Pennsylvania)
 Sandy Run (South Carolina)
 Sandy Run East (Pennsylvania)

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Sandy Run (Twin Creek), Ohio
 Sandy Run (Wissahickon Creek), Pennsylvania